Big Table Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Table Mountain (Idaho)
 Big Table Mountain (Wyoming)

Siehe auch:
 Big Table